L'escut de l'estat independent de Croàcia fou el tradicional escut croat, format per quadres blancs i vermells. L'escut de tipus suís es componia de cinc línies de quadres, a la primera, començant per blanc, tres de blancs i dos de vermells; a la segona tres de vermells i dos de blancs; a la tercera tres de blancs i dos de vermells; a la quarta tres de vermells i dos de blancs; i a la cinquena tres de blancs i dos de vermells.

Juntament amb aquest escut fou omnipresent l'emblema del moviment dirigent del país, Ústaixa.

Història de Croàcia
Escuts d'armes